Don MacKay, acteur ;
 Donald Mackay (né en 1940), footballeur et entraîneur écossais ;
 Donald Fleming McKay (né en 1942), poète canadien ;
 Don McKay est un film de Jake Goldberg sorti en 2009.